Asiatiska mästerskapet i fotboll 1972 var den femte upplagan av turneringen. Huvudturneringen spelades i Thailand under perioden 7–19 maj 1972. Iran vann turneringen för andra gången i följd.

Deltagande lag 
  – direktkvalificerade som värdland och även vinnare av Centrala kvalgruppen
  – direktkvalificerade som regerande mästare.

Övriga 4 lag som kvalificerade sig till huvudturneringen var:
  Khmerrepubliken – tvåa i Centrala kvalgruppen
  – vinnare av Östra kvalgruppen (alla andra drog sig ur)
  – vinnare av Västra kvalgruppen
  – tvåa i Västra kvalgruppen

Kvalspel

Centrala zonen

Gruppfördelningsmatcher
Vinnarna delades in i separata grupper.

Grupp 1A

Grupp 1B

Semifinal

Match om tredje pris

Final

Thailand och Khmerrepubliken kvalificerade för huvudturneringen

Östra zonen
Samtliga övriga lag drog sig ur och Israel gick direkt till huvudturneringen.

Västra zonen

Gruppfördelningsmatcher
Vinnarna delades in i separata grupper.

Grupp 2A

Grupp 2B

Semifinal

Match om tredje pris

Final

Irak och Kuwait kvalificerade för huvudturneringen

Huvudturnering

Gruppfördelningsmatcher 
 Vinnarna indelades i olika grupper

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Vinnare

Bästa lag i målskytte 

12 mål:
 

8 mål:
  Khmerrepubliken

7 mål:
 

6 mål:
 

4 mål:
 

1 mål:

Externa länkar 
 Detaljer hos RSSSF
 FIFA-resultat nedskrivna, uppdaterar datum och platser

Källor 

1972 i Thailand
1972
Fotboll i Thailand
Fotbollsåret 1972
Sportevenemang i Thailand